Архангеловка — деревня в Оренбургском районе Оренбургской области. Административный центр Архангеловского сельсовета.

География 
Деревня расположена на левом берегу реки Типтярка. 
 Географическое положение
Расстояние до

областного и районного центра города Оренбург: 36 км.

аэропорта Оренбург: 52 км.
 Ближайшие населённые пункты
Воскресеновка 1 км, Струково 5 км (оба — Оренбургский район), Цветная Пустошь (Переволоцкий район) 8 км, Репино 8 км, Вознесеновка 9 км (оба — Оренбургский район)

Население

Примечания 

Населённые пункты Оренбургского района